Necla Hibetullah Osmanoğlu (Niza, 15 de mayo de 1926 – 16 de octubre de 2006, Madrid) fue una princesa turca nacida en el exilio nieta del último sultán otomano Sultán Vahdettin y el último califa Abdulmecit Efendi. Por matrimonio se convirtió en una princesa egipcia.

Biografía 
Nació en Niza el 15 de mayo de 1926 como la tercera y última hija del príncipe Ömer Faruk Efendi y de su primera esposa Sabiha Sultan. Por parte de padre era nieta del último califa de Turquía, Abdul Mejid II y su madre era la hija menor del último sultán, Mehmed VI; este último fallecido en San Remo un día después de nacer Necla. Sus hermanas mayores eran las princesas Fatma Neslisah y Zehra Hanzade. 

Su infancia y la juventud transcurrió en Francia con sus padres y hermanas. Recibió una educación esmerada de corte occidental, rica en el conocimiento de idiomas. Fue una mujer culta, con gran interés en los deportes como la pesca, equitación o remo. Más tarde, la familia se mudó a Egipto. 

Al igual que sus hermanas, contrajo matrimonio con un miembro de la realeza de aquel país. En 1943 se convirtió en la segunda esposa del Príncipe Amr Ibrahim (1903-1977). Su marido era medio-hermano de Mohamed Aly Ibrahim, esposo de su hermana Hanzade. Lo que convirtió a ambas en concuñadas.

Del matrimonio nació un solo hijo: el Príncipe Osman Rifat Ibrahim (El Cairo, 20 de mayo de 1951). Después de la revolución egipcia de 1952, Necla junto a su marido y su hijo abandonaron Egipto. La familia se instaló en Suiza. Enviudó en 1977.

La muerte le sobrevino en Madrid el 16 de octubre de 2006, a la edad de 80 años. Fue sobrevivida por su hijo y por su hermana Fatma, fallecida en 2012. Hanzade había muerto en 1998. 

Fue sepultada en el cementerio de Ashiyan en Estambul.

Honoures
  Dama Gran Cruz de la Orden del Águila de Georgia.

Referencias 

Princesas egipcias
Otomanos del siglo XX
Turcos del siglo XX
Nacidos en Niza
Fallecidos en Madrid